Пи́тер Джон Гри́нуэй (также Гри́науэй ; род. 5 апреля 1942, Ньюпорт, Уэльс) — британский художник, кинорежиссёр, писатель, либреттист, куратор многочисленных выставок. Его работы отличаются интеллектуальностью, философичностью и отстранённостью.

Биография

Ранние годы 
Питер Гринуэй родился 5 апреля 1942 года в Ньюпорте (Уэльс). Его родители были представителями среднего класса. Первые годы Питера, воспитываемого матерью-валлийкой, тётями и бабушкой по материнской линии, прошли в типичном для рабочего класса доме промышленного района Ньюпорта. Когда его отец, проведя четыре года на фронте, вернулся домой, семья трёхлетнего Питера покинула Уэльс и переехала в Лондон, поселившись в Ист-Энде, поближе к родственникам отца, жившим в Эссексе. Пóзднее знакомство и переезд положили начало сложным отношениям отца и сына.

Отец Питера занимался строительным бизнесом, всё свободное время уделяя орнитологии. Родители отца были потомственными садовниками и служили в частных владениях. Мать Гринуэя работала учительницей. Питер с 1948 года учился в Форест-Скул (англ.), о которой сохранил плохие воспоминания. Позже он нашёл строгую обстановку школы схожей с изображённой режиссёром Линдсеем Андерсоном в фильме «Если....». Питер был двоечником по математике, но с головой уходил в литературу и историю, в особенности Средневековья. Он интересовался европейской живописью, его занятия рисованием поощрялись, и уже в детстве Питер решил связать себя с живописью, хотя и не знал, как. К 14—15 годам Гринуэя особенно заинтересовала пейзажная живопись. Во время велосипедных прогулок по Эссексу он часто делал зарисовки местности, а на летних каникулах, традиционно проводимых в Уэльсе в деревенском доме бабушки, рисовал горы и угольные карьеры.

В 9—10 лет, отчасти подражая отцу-орнитологу, отчасти соревнуясь с ним, Гринуэй начал собирать коллекцию насекомых. Отец часто брал его на выходные в Нидерланды наблюдать за птицами на дикой местности, и Питер был очарован здешними пейзажами. В 16 лет Питер открыл для себя творчество Х. Л. Борхеса, ставшего его любимым писателем. Кино же оставалось для Гринуэя «чем-то, на что ходят с друзьями», пока вместе со школьным товарищем он не оказался в кинотеатре на просмотре вышедшей в 1957 году «Седьмой печати» И. Бергмана. Питер пересматривал фильм по два раза в течение пяти дней. Фильм произвёл на юного Гринуэя огромное впечатление и стал началом увлечения европейским авторским кино. Гринуэй сосредоточился на Антониони, Пазолини, Годаре и Рене. В 1959 году Питер и его друг Брайан Лав начали снимать на камеру формата Супер 8 (англ.) фильм «Смерть настроения». Первый фильм Гринуэя, романтичный и меланхоличный, содержал образы «Офелии» Миллеса и Смерти из «Седьмой печати». Он был снят на четырёх крупных кладбищах Лондона, в том числе на Хайгейтском, где был похоронен Карл Маркс.

В сентябре 1960 года Гринуэй начал учиться в Школе искусств Уолтэмстоу, где его приятелем стал Иэн Дьюри. Питер провёл там четыре года и получил образование художника. В 1961 году он познакомился с Майклом Найманом. В феврале-марте 1963 года Гринуэй побывал на выставке картин Р. Б. Китая, ставшего его любимым художником, — он легитимизировал всё, что Питер хотел создать в живописи. В то же время у Гринуэя возникло желание регулярно, как Годар, снимать фильмы. Получив в 1964 году диплом, 22-летний Гринуэй купил механическую 16-миллиметровую камеру «Болекс» и попытался поступить в киношколу при Королевском колледже искусств, но, в отличие от Иэна Дьюри, не прошёл конкурс в 400 человек на 12 мест. После этой неудачи Гринуэй около года занимается разной работой: пробует силы в кинокритике и пишет «совершенно нечитабельные статьи, вроде „Связи между Кирико и Аленом Рене“», служит сторожем в Британском институте кино, «третьим ассистентом монтажёра на испытании» в монтажных Сохо. Наконец, в 1965 году он получил подходящую работу в Центральном управлении информации (англ., COI), где одиннадцать лет проработал монтажёром документальных фильмов о жизни в Великобритании, предназначенных для показа по всему миру. В 1966 году Гринуэй, по собственным словам, снялся в «Фотоувеличении» Антониони, сыграв одного из участников группы мимов.

COI и первые фильмы 

Гринуэй много времени проводил в архивах Британского института кино и имел там свободный доступ к кинопроектору. Он просматривал американские андеграундные фильмы Холлиса Фрэмптона, Стэна Брэкиджа, Майкла Сноу и многих других. Вдохновляясь свободой, с которой они были сделаны, он снимал на «Болекс» свои собственные чёрно-белые экспериментальные фильмы, но единственными зрителями были брат Питера и его собака. Он также писал романы, которые никому не были интересны. В декабре 1968 г. — январе 1969 года Гринуэй побывал в Венеции, где снял короткометражку «Интервалы». В том же 1969 году Питер женился на скульпторше Кэрол, а 21 ноября 1970 года родилась их старшая дочь Ханна. Гринуэи часто проводили каникулы у друга в Уордоре (англ.), в Уилтшире. В 1973 году Питер взял туда камеру и отснял материал для короткометражек «Дом начинается с Эйч» и «Окна».

Летом 1976 года Гринуэй, у которого родилась вторая дочь Джессика, провёл с семьёй три недели у друга на эдвардианской вилле Вудлендс в Гласбери-он-Уай (англ.), Поуис, Уэльс. Гринуэй попытался сделать несколько рисунков дома, но ему мешали дети и повседневные обязанности. Этот опыт породил замыслы «Реконструкции „Вертикальных предметов“» и «Контракта рисовальщика».

В 1977 году от рака желудка умер отец Гринуэя. Через несколько месяцев от той же болезни умерла мать. Смерть отца подвигла Гринуэя к созданию фильма «Прогулка через Эйч: реинкарнация орнитолога».

В 1977—1978 годы Гринуэй ушёл из COI, став режиссёром-фрилансером. Он снимал собственные фильмы и монтировал чужие. Связь с COI не прервалась — в первые годы Гринуэй снимал фильмы и по заказу управления. В конце 1970-х годов авторские фильмы Гринуэя начинают замечать на кинофестивалях. «Прогулка через Эйч» и снятая сразу после неё «Реконструкция „Вертикальных предметов“» получают хвалебные отзывы в прессе. Таким образом, в 1980 году Гринуэю удаётся снять свой первый полнометражный фильм — «Падения». В том же 1980 году на Лондонском кинофестивале, проводимом Британским институтом кино, «Падения» (вместе с фильмом 1965 года «Сестры по сцене» китайского режиссёра Се Цзиня) получил премию «The Sutherland Trophy» (англ.), присуждаемую наиболее оригинальной и творческой дебютной работе.

Питер Сэйнсбери (Peter Sainsbury) из Британского института кино предложил Гринуэю снять полноценный игровой фильм. Очень скоро у Гринуэя был готов сценарий фильма «Контракт рисовальщика». Съёмки фильма прошли летом 1981 года в , Кент.

1982—1999 

Успех «Контракта рисовальщика» оказался ошеломительным, и Гринуэй объехал весь мир, демонстрируя свой фильм. Он дал себе слово посетить зоопарки всех городов, в которых побывает. Самые сильные впечатления на него оказали берлинский и  зоопарки — они вдохновили его на создание фильма «Зет и два нуля». Пребывание в Риме в 1983 году сопровождалось болями в животе. Этот неприятный опыт нашёл отражение в сценарии «Живота архитектора».

В 1985 году началось сотрудничество Гринуэя с оператором-постановщиком Сашей Верни, не прекращавшееся до смерти оператора в 2001 году, и голландским продюсером Кесом Касандером, продолжающееся до сих пор.

В 1988 году Гринуэй, представлявший на 41-м Каннском кинофестивале свой фильм «Отсчёт утопленников», получил премию «За лучший художественный вклад».

В 1993 году снял скандальный фильм-притчу «Дитя Макона», оформленный в декорациях средневекового миракля, в котором обыграл ханжескую мораль и конформизм светских и церковных властей.

В 1994 году, во время постановки оперы «Роза. Конная драма» в Нидерландской опере, Гринуэй познакомился с театральным режиссёром Саскией Боддеке, ставшей его второй женой. В 1999 году Гринуэй переехал из Лондона в центр Амстердама, где и по сей день живёт с новой семьёй.

1999 г. — настоящее время 

В декабре 2006 года Гринуэй получил звание Командора ордена Британской империи.

Художественный стиль 

Стилю фильмов Гринуэя свойственна тщательная проработка каждого кадра. Гринуэй превращает фильмы в потоки прекрасных картин, и за подобной эстетикой сюжет и проблематика картин теряют свою доминирующую роль. Но это всё же не совсем так. Сюжеты творений Гринуэя и впрямь часто условны, гротескны, нарочито переусложнены. Но при тщательном рассмотрении во всех них обнаруживается большая продуманность. Проблематика фильмов Гринуэя не только чётко выстроена, но и глубока. Частыми темами творчества Гринуэя являются проблемы соотношения живого и неживого, хаоса и порядка, прекрасного и отвратительного, симметричного и несимметричного. В творчестве Гринуэя происходит смешение различных стилей искусств.

Одним из источников вдохновения для Гринуэя являются географические карты. Карта как идеальная метафора всегда поражала его воображение. Среди работ Гринуэя достаточно много экземпляров картографического искусства.

Гринуэй известен своими парадоксальными заявлениями. Например, он считает, что традиционное кино умерло 31 сентября (прекрасно при этом зная, что в сентябре 30 дней) 1983 года, когда впервые появился пульт дистанционного управления и зрителю стали доступны элементарные возможности интерактивности:

Гринуэй также утверждает, что кино не должно быть повествовательным искусством. В своих работах он пытается создать синтез кино художественного и документального:

Гринуэй является одним из наиболее ярких видеохудожников: художник и режиссёр, ныне виджей и перформансист. Один из наиболее ярких его проектов — «Ночной дозор»: Питер выбрал картину Рембрандта «Ночной дозор» (1642) и рассмотрел её в проекте «Nightwatching» («Ночной дозор» или «Ночное наблюдение»).

Как признался он сам:

Фильмография 

Гринуэем и Касандером запланировано множество других фильмов. Среди них: приуроченный к 500-летию со смерти художника «Босх» (Bosch, 2016) — третий проект в гринуэевской серии «Голландские мастера», «Дитя любви» (The Love Child) — история о призраке ребёнка, действие которой происходит в Японии X века, романтическая комедия «4 бури и 2 младенца» (4 Storms & 2 Babies) — о женщине, забеременевшей после группового секса с двумя мужчинами, инспирированная произведениями Борхеса «Шлюха без лица» (The Whore Without a Face), фильм о непорочном зачатии «Иосиф» (Joseph) и лента об Оскаре Кокошке. Также Гринуэй вместе с Саскией Боддеке работает над фильмом «Волга», посвященным путешествию Александра Дюма по России в 1858 году и историческим событиям в посещенных им городах.

Книги 
 1984 — Контракт рисовальщика / The Draughtsman’s Contract (Париж)
 1986 — Зет и два нуля / A Zed & Two Noughts
 1987 — Живот архитектора / The Belly of an Architect
 1988 — Утопая в числах / Drowning by Numbers
 1988 — Боязнь утонуть в числах / Fear of Drowning by Numbers (Париж)
 1989 — Повар, Вор, его Жена и её Любовник / The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover (Париж)
 1990 — Бумаги / Papers (Париж)
 1990 — Данте ТВ / A TV Dante (Лондон)
 1991 — Телесность / The Physical Self (Роттердам)
 1991 — Книги Просперо / Prospero’s Books (Лондон)
 1992 — Вещи Просперо / Prospero’s Subjects (Токио)
 1992—100 предметов, представляющих мир / 100 Objects to Represent the World (Вена)
 1992 — Le Bruit des Nuages (Париж)
 1993 — Подстерегающая вода / Watching Water (Милан)
 1993 — Роза / Rosa (Париж)
 1993 — Падения / The Falls (Париж)
 1993 — Некоторые организующие принципы / Some Organizing Principles (Суонси)
 1993 — Дитя Макона / The Baby of Mâcon
 1993 — Публика Макона / Audience of Mâcon
 1994 — Улетая из мира / Flying Out of This World
 1994 — Лестницы: Женева / The Stairs: Geneva, the Location (Лондон, книга и CD)
 1995 — Лестницы: Мюнхен / The Stairs: Munich (Лондон)
 1996 — Записки у изголовья / The Pillow Book
 1997 — Пролетая над водой / Flying Over Water (Барселона)
 1998 — 100 предметов, представляющих мир. Опера Питера Гринуэя / 100 Objects to Represent the World. A Prop-Opera by Peter Greenaway
 1998—100 аллегорий, представляющих мир / 100 Allegories to Represent the World
 1998 — Христофор Колумб / Christoph Kolumbus (Берлин)
 1999 — Восемь с половиной женщин / Eight and a Half Women
 2000 — Весточки к Вермееру / Writing to Vermeer (Амстердам)
 2001 — Золото. 92 слитка в разбитой машине / Gold. 92 bars in a crashed car
 2001 — Ад и Рай / Hel en Hemel (Гронинген)
 2002 — Тульс Люпер в Турине / Tulse Luper in Turin
 2002 — Золото / Gold (Париж)
 2004 — Люпер в Комптон Верни / Luper at Compton Verney
 2004 — Тульс Люпер в Венеции / Tulse Luper in Venice
 2006 — Дети урана / The Children of Uranium
 2006 — Ковчег Форт-Асперена / Fort Asperen Ark
 2006 — Вглядываясь в ночь: обзор «Ночного дозора» Рембрандта / Nightwatching: A View of Rembrandt’s The Night Watch (Роттердам)
 2006 — Ночной дозор / Nightwatching (Париж)
 2007 — Историки, том 39: Восход и падение драмы жестов / The Historians. Book 39: The Rise and Fall of Gestures Drama
 2007 — Заселяя замки / Peopling the Palaces
 2008 — «Тайная вечеря» Леонардо / Leonardo’s Last Supper (Милан)
 2009 — Гольциус и Пеликанья компания / Goltzius & the Pelican Company (Париж, «Dis Voir»)
 2011 — Историки, том 6: Игрушки / The Historians. Book 6: Toys (Париж, «Dis Voir»)

Примечания

Источники

Литература 
  // Кнабе Г. С. Древо познания — древо жизни. — М.: РГГУ, 2006. — С. 331—344.

Ссылки 

  Гринуэя
 , продюсера Гринуэя
 Лекция Гринуэя «Кино умерло… Да здравствует кино!», ММКФ, клуб «Газгольдер», 23 июня 2008 г.
  эссе Питера Гринуэя о творчестве и Голландии.
  на сайте booknik.ru
 
  на сайте seance.ru
  на сайте morebook.ru
 , посвящённый Гринуэю

Кинорежиссёры Великобритании
Сценаристы Великобритании
Писатели Великобритании
Английские писатели
Командоры ордена Британской империи
Эстетики